Caligola – imperatore romano
 Caligola  – film diretto da Tinto Brass del 1979
 Caligola  – opera teatrale in 4 atti di Albert Camus
 Caligola – rappresentazione teatrale diretta e interpretata da Carmelo Bene nel 1959 dell'opera di Camus
 Caligola - La storia mai raccontata – film diretto da Joe D'Amato nel 1982

Pagine correlate 
Caligula